Vojin Popović je ime več oseb:
 Vojin Popović (general)
 Vojin Popović (vojvoda)